Shuster este un nume de familie purtat de următoarele persoane notabile:

Bill Shuster, politician american din Pennsylvania
Bud Shuster, politician american, tatăl lui Bill Shuster
David Shuster, reporter
Frank Shuster, comediant
Joe Shuster, comic book artist
John Shuster, curler olimpic
Mike Shuster, jurnalist
Morgan Shuster, diplomat american
Savik Shuster, jurnalist
Suzy Shuster, reporter
William Howard Shuster, artist